La saison 2010-2011 du Panathinaïkos (PANA) voit le club s'engager dans trois compétitions que sont le Championnat de Grèce, la Coupe de Grèce, et la Ligue des champions.

Déroulement de la saison 
Le Panathinaïkos connaît des hauts et des bas durant cette saison, et ne réussit pas à conserver ses deux titres, à savoir celui de champion de Grèce et celui de vainqueur de la coupe de Grèce. Il doit à présent jouer les play-offs de Super League, dont il est favori, pour espérer se qualifier pour la Champions League.

Joueurs et staff

Effectif actuel

Transferts 
 Mercato d'été

Rencontres de la saison

Matchs amicaux 
Le Panathinaïkos commence sa saison 2010-2011 avec dix matches de préparation au programme avant le début des compétitions officielles.

*Le match se déroule sur terrain neutre.

Championnat de Grèce 

Classement par journée

Ligue des champions 

Phase de groupes

Le Panathinaïkos est placée dans le deuxième chapeau pour le tirage au sort des groupes qui se déroule le  à Monaco. Elle tombe dans le groupe D, composé du FC Barcelone, du FC Copenhague et du Roubine Kazan.

Coupe de Grèce 

Le tirage au sort des  de finale de la Coupe de Grèce a eu lieu le , le Panathinaïkos rencontrera Kozani FC club grec de .

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références 

Saison du Panathinaïkos
Panathinaikos